Соревнования в беге на 10 000 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года прошли 11 февраля на катке Gangneung Oval в Канныне, Южная Корея.

Результаты

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017